Aix bezeichnet:

in der griechischen Mythologie:
 Aix (Nymphe), eine Amme des Zeus
 Aix (Sohn des Python) in Delphi

weiters:
 Aix (Gattung), Gattung der Schwimmenten
 AIX, UNIX-Betriebssystem von IBM
 Aircraft Interiors Expo, Luftfahrtmesse

Aix bezeichnet in der Geographie:
 Aix-la-Chapelle, französische Bezeichnung für Aachen
 Île-d’Aix, Insel in der Nähe von La Rochelle, Frankreich
 Aix (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Loire
 Aix (Krater), Krater auf dem Asteroiden (951) Gaspra

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Aix (Indiana), im Jasper County
 Aix (South Carolina), im Greenwood County – nicht mehr existent
 Aix La Chapelle Condominium, im Salt Lake County, Utah

Gemeinden in Frankreich:
 Aix-en-Provence im Département Bouches-du-Rhône
 Aix-les-Bains im Département Savoie
 Aix (Corrèze) im Département Corrèze
 Aix-en-Diois im Département Drôme
 Aix-en-Ergny im Département Pas-de-Calais
 Aix-en-Issart im Département Pas-de-Calais
 Aix-en-Othe im Département Aube
 Aix-en-Pévèle im Département Nord
 Aix-la-Fayette im Département Puy-de-Dôme
 Aix-Noulette im Département Pas-de-Calais
 Aixe-sur-Vienne im Département Haute-Vienne
 Les Aix-d’Angillon im Département Cher

Verwaltungsgebiet in Frankreich:
 Arrondissement Aix-en-Provence im Département Bouches-du-Rhône

Aix ist der Familienname folgender Personen:
 Camilla Seyssel d’Aix (1836–1918), österreichische Schriftstellerin
 Werner Lichtner-Aix (1939–1987), deutscher Maler und Graphiker

AIX steht für:
 AIX, Advanced Interactive eXecutive, ein Unix-Betriebssystem

Siehe auch:
 Aigues

Abkürzung